Eric Ocansey, né le  à Tema au Ghana, est un footballeur ghanéen. Il évolue au poste d'ailier droit au KV Courtrai.

Biographie 

Le 15 octobre 2016, il inscrit son premier doublé dans le championnat de Belgique, sur la pelouse de Waasland-Beveren. Il ne peut toutefois empêcher la défaite de son équipe, 4-2. Le 21 octobre 2017, il marque son deuxième doublé dans ce championnat, lors de la réception du KV Mechelen, permettant à son équipe de l'emporter 4-1.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en août 1997
Naissance au Ghana
Footballeur ghanéen
Joueur du KAS Eupen
Joueur du KV Courtrai
Joueur de Waasland-Beveren